Messapisch steht für

 das Volk der Messapier
 die messapische Sprache